L'Open du pays de Galles 2023 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2022-2023, qui se déroule du 13 au 19 février 2023 au Venue Cymru de Llandudno, au Pays de Galles. Il est parrainé par le groupe BetVictor, société britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la quatrième et dernière épreuve des Home Nations Series, un ensemble de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2022-2023 de snooker. Il comprend l'Open d'Irlande du Nord en octobre, l'Open d'Écosse en novembre et l'Open d'Angleterre en décembre. La victoire en est symbolisée par le trophée Ray Reardon (Ray Reardon Trophy), nom donné en l'honneur du sexuple champion du monde gallois.

Joe Perry est le tenant du titre, il avait remporté ce tournoi l'an passé en battant Judd Trump en finale, sur un score de 9 manches à 5.

Faits marquants 
Shaun Murphy atteint la barre symbolique des 600 centuries en carrière. Lors des  de finale, il réalise un break de 145 points et enchaine immédiatement avec un break maximum, son septième en tant que joueur professionnel.

Ronnie O'Sullivan a rencontré des soucis avec le procédé de sa queue de snooker. Ce dernier est tombé à deux reprises lors de son match face à Ross Muir, puis une troisième fois face à Rod Lawler. Cela ne l'a pas empêché d'atteindre les quarts de finale du tournoi.

A l'issue d'une finale au très fort enjeu financier pour lui, Robert Milkins remporte son deuxième tournoi classé en carrière en battant Shaun Murphy sur le score de 9 manches à 7. Cette victoire lui permet de glaner le bonus BetVictor de . Elle lui permet également d'intégrer le top 16 mondial et d'accéder aux trois tournois suivants : le Championnat des joueurs, le Championnat du circuit et le Champion des champions.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est présentée ci-dessous :

 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finale : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
  de finaliste : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces matchs ont lieu du 11 au 13 janvier 2023 au Barnsley Metrodome de Barnsley, hormis les matchs des joueurs du top 16 mondial se déroulent au Venue Cymru de Llandudno le 13 février 2023. Ils sont tous disputés au meilleur des 7 manches.

Tableau principal

Finale

Centuries

Tableau principal 

 147, 145, 134, 114, 102, 100  Shaun Murphy
 142, 113, 110  David Gilbert
 138  Jack Lisowski
 137, 115, 109  Robert Milkins
 135, 112, 101  John Higgins
 134, 114  David Lilley
 133, 102, 100  Hossein Vafaei
 133  Marco Fu
 131, 105  Jackson Page
 130  Ben Mertens
 129  Neil Robertson
 125, 116  Robbie Williams
 124, 124  Mark Selby
 124  Ali Carter
 124  Pang Junxu
 122  Mark Williams
 122  Liam Davies
 114  Sanderson Lam
 108, 100  Ronnie O'Sullivan
 108  Joe O'Connor
 107  Joe Perry
 105, 101  Mark Allen
 105  Si Jiahui
 104  Asjad Iqbal
 102  Andy Lee
 102  Wu Yize
 101  Daniel Wells
 100  Luca Brecel
 100  Yuan Sijun

Qualifications 

 142  Elliot Slessor
 139  Stephen Maguire
 138, 108  Ricky Walden
 136  Ben Woollaston
 127  Sam Craigie
 117  Martin Gould
 112  Scott Donaldson
 105  Jak Jones
 104  Andrew Pagett
 102  Mitchell Mann
 102  Daniel Wells
 100  Steven Hallworth
 100  Fergal O'Brien

Notes et références

Notes

Références 

2023
Snooker en 2023
Sport au pays de Galles en 2023
Sport en février 2023